Mužská dvouhra Córdoba Open 2021 probíhala v druhé polovině února 2021. Do singlové soutěže córdobského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl chilský tenista Cristian Garín, který se turnaje neúčastnil.

Překvapivým vítězem se stal 19letý argentinský kvalifikant Juan Manuel Cerúndolo, jenž ve finále zdolal o 14 let starší španělskou turnajovou pětku Alberta Ramose-Viñolase po třísetovém průběhu 6–0, 2–6, 6–2. Cerúndolo přitom jako 335. hráč světa zvítězil, přestože startoval v hlavní soutěži okruhu ATP Tour vůbec poprvé. To dokázal jako první tenista od roku 2004, kdy Santiago Ventura triumfoval v Casablance, a celkově teprve jako pátý hráč historie. Stal se rovněž desátým nejníže postaveným vítězem turnaje ATP. Díky bodovému zisku postoupil v novém vydání světové klasifikace o více než sto padesát příček, když mu nově patřilo 181. místo.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Córdoba Open
Tenis v Argentině v roce 2021
ATP Tour 2021